MTV Hits – emittente statunitense
MTV Hits – emittente britannica e irlandese
MTV Hits – emittente italiana